Пич (, , , ) — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Пич, Вольфганг (1930—1996) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1965).
 Пич, Диана (род. 1939) — британская фигуристка-одиночница.
 Пич, Йосеф Ладислав (1847—1911) — чешский историк, профессор.
 Пич, Йохен (1963) — немецкий саночник.
 Пич, Карл Франц (1786—1858) — чешский органист и композитор.
 Пич, Людвиг (1824—1911) — немецкий живописец, график, художественный критик и писатель.
 Пич, Пауль (1911—2012) — германский автогонщик и книгоиздатель.

Топоним 
 Пич — деревня в Мексике, в штате Кампече, входит в состав муниципалитета Кампече.

Примечания